Тулузский метрополитен () — метрополитен города Тулузы (Франция). До 2003 года управлялось компанией SEMVAT (Société d'économie mixte des voyageurs de l’agglomération toulousaine), 80 % акций которой принадлежало государству, а 20 % — частным акционерам. С 2003 года Тулузский метрополитен управляется государственной компанией Tisséo Réseau Urbain.

Техника и подвижной состав 

Метрополитен состоит из двух линий, A и B. Обе линии полностью автоматические и используют технологию VAL, разработанную компанией MATRA (впоследствии вошедшей в состав Сименс).

Линия A состоит из 18 станций. 13 из них имеют одинаковую длину 52 метра и могут принять состав из четырёх вагонов. На всех станциях установлены платформенные раздвижные двери. Из-за необходимости синхронизации дверей поезда и станции все платформы абсолютно прямые.

Каждая из двухвагонных секций может принять 150—200 пассажиров. У поездов резиновые шины; напряжение контактного рельса 750 вольт. Они могут преодолевать подъёмы до 7 % и достигать скорости приблизительно 60 км/ч. Минимально возможный интервал — 65 секунд. Всё движение регулируется из центра управления; он также отвечает за безопасность движения и за вышедшие из строя при аварии поезда.

В настоящее время используются два типа вагонов: VAL 206 и VAL 208.

Маршрутная сеть 
Тулузский метрополитен является частью системы скоростного транспорта Тулузы, в которую входят две линии метрополитена (A и B), а также две линии городских поездов (C и D).
 Метро

 Городские поезда

 Линия A имеет 12,5 км в длину и состоит из 18 станций. Она пересекает город с северо-востока на юго-запад и проходит под центром Тулузы. На станции Маренго () осуществляется пересадка на поезда системы французских железных дорог; на станции  () — на линию B. Центр управления и депо находятся на конечной станции Бассо-Камбо (). Линия открывается в 5:05 и закрывается в полночь (в пятницу и субботу в 0:42). Пять из восемнадцати станций из-за экономии средств были построены короче других и могут принимать лишь двухвагонные составы. В результате линия перегружена. Планируется удлинение платформ, но не ранее 2012 года. К 2015 году запланировано продление линии на север до станции Плен-де-Монж () в пригороде Тулузы Люньон. Линия удлинится на 5 км.
 Линия B длиной 15 км содержит 20 станций и проходит с севера на юг. Под центром города на станции Жан-Жорес организована пересадка на линию A. Планируется продление на 5 км на юг по эстакаде, к станции Лабеж-Иннополь (), к 2013 году.

Помимо метро и городских поездов, в число рельсового транспорта Тулузы входит две трамвайные линии (Т1 и Т2, бывшая линия E).

История 
 1983: Городской совет Тулузы принимает решение о строительстве линии метро с юго-запада на северо-восток города.
 1985: Принято решение об использовании технологии VAL.
 1987: Проект проходит экспертизу и получает одобрение.
 1989: Начало строительства на линии A.
 1993: (26 июня) Открытие линии A.
 1997: Начало проектирования линии B и продления линии A.
 2001: Начало строительства линии B и продления линии A.
 2003: (декабрь) Открытие нового участка линии A (Жолимон — Бальма)
 2007: (30 июня) Открытие линии B.

Ссылки 
 Metro of Toulouse on UrbanRail.Net
 The Toulouse rail transit network at CityRailTransit.com
 Tisseo